Вячесла́в Дми́триевич Шу́мский (род. 27 августа 1950) — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1972). На дипломатической работе с 1972 года.
 В 1990—1991 годах — заведующий отделом Управления стран Африки МИД СССР.
 В 1991—1996 годах — советник Посольства СССР, затем России в США.
 В 1996—1998 годах — главный советник, заместитель директора Департамента Африки МИД России.
 С 11 ноября 1998 по 20 августа 2003 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Намибии.
 В 2003—2006 годах — заместитель директора Первого департамента стран СНГ МИД России.
 С июля 2006 по сентябрь 2008 года — директор Первого департамента стран СНГ МИД России.
 С 11 сентября 2008 по 3 июня 2013 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Кипре.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (17 апреля 1998)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (15 января 2002)
Чрезвычайный и полномочный посол (9 февраля 2010).

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 июня 2011) —  За вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федераци

Примечания

Ссылки 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки
 Биография на сайте МИД России 

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Намибии
Послы Российской Федерации на Кипре